Якане – изговор на променливото „я“ като „я“. В книжовния български език такъв изговор има само под ударение пред твърда сричка или в края на думата, ако е от народен, а не от книжовен произход. Например: голяма, а не голема; изгоря, а не изгоре и др.

Българска диалектология